Eysteinsson est un patronyme scandinave signifiant "fils d'Eystein" porté par :

Eystein Eysteinsson (mort en 1177), prétendant au trône de Norvège de 1174 à 1177 ;
Ragnvald Eysteinsson (840–890), Jarl de Møre ;
Sigtryg Eysteinsson, roi de Raumarike et du Hedmark (Norvège) du milieu du  ;
Sigurd Eysteinsson (mort en 890), premier Jarl ou  comte des Orcades.